My Partner – film australiano del 1915
My Partner – film del 1916 diretto da Mr. Sanger